Le 800 Saint-Jacques est un gratte-ciel en construction à Montréal, Québec (Canada). Situé sur rue Saint-Jacques, l'immeuble fait face au boulevard Robert-Bourassa dans le Quartier international de Montréal.

Une fois terminé, ce sera le nouveau siège social de la Banque nationale du Canada après son déménagement de la tour Banque nationale au Complexe Maisonneuve. Le bâtiment sera jumelé avec le  voisin pour devenir le troisième plus haut bâtiment de Montréal.

Construction 
En janvier 2018, la société de construction et de promotion immobilière Broccolini a acheté le terrain. Avant d'être acheté, le site était occupé par un parking public.

Références 

Bâtiment de Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes
Gratte-ciel à Montréal
Siège social à Montréal
Gratte-ciel en cours de construction
Quartier international de Montréal
Banque nationale du Canada